En anatomie, l'adjectif fémoral peut désigner :
 la cuisse, partie du membre inférieur ;
 le fémur, os de la cuisse.